Асылбек Алтмышбаевич Алтымышбаев () — советский киргизский учёный-философ. Академик АН Киргизской ССР (1954). Заслуженный деятель науки Киргизской ССР.

Биография 
Родился в селе Шалба (с 1990-х годов — Тилекмат) в Туркестане.

Преподавал в Пишпекской школе милиции, с ноября 1938 — историю ВКП(б) во Фрунзенской межобластной школе РКМ НКВД Киргизской ССР. С 1942 года — Начальник Фрунзенской межобластной школы РКМ НКВД.

Окончил Киргизский педагогический институт (1942). В 1943 году был направлен на учёбу в Москву.

С 1948 по 1949 год заведовал кафедрой философии Республиканской партийной школы при ЦК Киргизской ССР. С 1949 по 1950 год — Директор Института языка и истории Киргизского отделения АН СССР, с 1950 по 1952 год — Первый заместитель председателя президиума отделения. В 1952—1954 годах заведовал отделом науки и культуры ЦК Компартии Киргизии.

Доктор философских наук (1961)

В 1954 году избран в действительные члены АН Киргизской ССР (первый состав), вице-президент АН Киргизской ССР.
В 1954—1966 — Директор Института философии и права АН Киргизской ССР, с 1966 по 1975 — старший научный сотрудник. С 1975 года — директор института.

Научные интересы 
История философии и социальные исследования.
Рассмотрел ряд вопросов формирования социальной культуры народов Средней Азии, закономерностей развития, истории развития общественно-политической и философской мысли киргизского народа. Автор более 60 научных работ по социокультурным проблемам и истории общественного сознания.

Библиография 
Очерк истории развития общественно-политической и философской мысли в дореволюционной Киргизии / А. А. Алтмышбаев; АН КиргССР, Ин-т философии и права. — Фрунзе : Илим, 1985. — 148,[2] с.;

Октябрь и развитие общественного сознания киргизского народа / А. Алтмышбаев; [Предисл. А. Э. Измайлова]. — Фрунзе : Илим, 1980. — 172 с.

Литература

Примечания

Ссылки 
О Кыргызстане / Личности Кыргызстана / Учёные Кыргызстана

 Кыргызстан |	АЛТЫМЫШБАЕВ Асылбек Алтымышбаевич

Академики АН Киргизской ССР
Заслуженные деятели науки Киргизской ССР
Философы Киргизии